Hispanique peut faire référence à :

Géographie 
Hispanie
Espagne
Amérique hispanique
Hispaniques et Latino-Américains (États-Unis)
Latino
Hispanisme

Historique 
Écritures paléo-hispaniques
Langues paléo-hispaniques

Voir aussi 
 Chicanos

Hispanité

Ladino
 Amérique latine